Tito Carbone – calciatore italiano
 Tito Carbone – medico italiano